По роману А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (, 1845—1846) были сделаны следующие экранизации:
 «» — США, 1912, с .
 «» — США, 1913, с .
  — Франция, 1918, с .
 «Монте-Кристо» — США, 1922, с Джоном Гилбертом.
 «» — Франция, 1929, с Жаном Анжело и Лиль Даговер.
 «Граф Монте-Кристо» — США, 1934, с Робертом Донатом и Элиссой Ланди.
 «Граф Монте-Кристо» — Мексика, 1942, с .
 «» — Италия, 1943, с Пьером Ришар-Вильмом.
 «» — Аргентина-Мексика, 1953, с 
 «Граф Монте-Кристо» () — Франция, 1954, с Жаном Маре.
 «Граф Монте-Кристо» () — Франция, 1961, с Луи Журданом.
 «Возвращение Монте-Кристо» — Франция, 1968, с .
 «Граф Монте-Кристо» () — Великобритания, США, Италия, 1975.
 «Граф Монте-Кристо» — мини-сериал совместного производства Франции, Италии, Германии, 1979.
 «Фаворский» — советский телесериал, 1982. Действие перенесено в наши дни.
 «Узник замка Иф» — СССР, Франция, 1988.
 «Граф Монте-Кристо» — сериал совместного производства Германии, Франции и Италии, в главных ролях — Жерар Депардьё и Орнелла Мути, 1998.
 «Граф Монте-Кристо» — Франция, США, 2002.
 «Граф Крестовский» — российский сериал (11 серий), 2004.
 «Фаворский» — российский сериал (10 серий), 2005.
 «Монтекристо» — российский телесериал, 2008.